

Patronymes 
Panfilov (masculin ; ) ou Panfilova (féminin ; ) est un patronyme russe dérivé du prénom , porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexeï Panfilov (1898-1966), général, héros de l'Union soviétique
 Gleb Panfilov (1934-), réalisateur soviétique puis russe
 Ivan Panfilov (1892-1941), général, Héros de l'Union soviétique 
 Konstantin Panfilov (1953-), musicien et chanteur russe connu sous le nom de Konstantin Kintchev
 Maria Panfilova (1987-), biathlète russe naturalisée ukrainienne

Patronyme russe